Landtagswahlkreis 55 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Offenburg (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Bergstraße II (seit 1983)
 Wahlkreis 55 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Buxtehude (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Soltau (2003)
 Landtagswahlkreis Verden (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Lüchow-Dannenberg (1955 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Dannenberg (1947 und 1951)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Kleve II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Oberhausen I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Solingen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wuppertal III (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Nordost (1954)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Unterbarmen-Ronsdorf (1950)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Unterbarmen (1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Bautzen 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Hoyerswerda (2004 und 2009)
 Wahlkreis Hoyerswerda, Stadt (1994 und 1999)
 Wahlkreis Glauchau (1990)